393 км, 393-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 393 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 227310.
 393 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 603945.
 393 км — недействующий ? остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 244161.